Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel: Duty Free Tennis Championships) van 2023 vond plaats van zondag 19 tot en met zaterdag 25 februari 2023 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de 23e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2023. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deel­neem­sters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jeļena Ostapenko was het dertiende reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitge­scha­keld door Aryna Sabalenka.

De ongeplaatste Barbora Krejčíková uit Tsjechië won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Poolse Iga Świątek in twee sets. Krejčíková wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Dubai op haar naam te schrij­ven, nadat zij in 2021 al eens in de finale stond. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij incas­seerde US$ 454.500 prijzen­geld op dit toernooi.

Door de drie speelsters aan de top van de wereldranglijst te verslaan, werd Krejčíková de vijfde speelster in de ranglijstgeschiedenis van de WTA die de gehele top drie binnen één toernooi versloeg. Eerder werd dit gepresteerd door Steffi Graf (Roland Garros 1999), Serena Williams (WTA-toernooi van Miami 2002), Venus Williams (WTA Tour Championships 2008) en Aryna Sabalenka (WTA Finals 2022).

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Veronika Koedermetova en Elise Mertens had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Cori Gauff en Jessica Pegula, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door de Taiwanese zussen Chan.

Het ongeplaatste duo Veronika Koedermetova (titelverdedigster) en haar landgenote Ljoedmila Samsonova won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij de eveneens ongeplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Koedermetova had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Samsonova geen.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Monica Niculescu uit Roemenië – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van Krawczyk/Schuurs. Haar landgenote Kirsten Flipkens, die met de Duitse Laura Siegemund het achtste reekshoofd vormde, strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk waren als derde geplaatst – zij kwamen tot de halve finale, die zij verloren van de zussen Chan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2023
Dubai